Kiyuksa možee značiti:
Kiyuksa (Brulé), banda Brulé Sijuksa.
Kiyuksa (Oglala), banda Oglala Sijuksa.
Kiyuksa (Upper Yanktonai), banda Upper Yanktonai Sijuksa
Kiyuksa (Mdewakanton), banda Mdewakanton Sijuksa